Rotkogel ist der Name folgender Berge:

 Rotkogel (Ötztaler) in den Ötztaler Alpen
 Rotkogel (Stubaier) in den Stubaier Alpen
 Rotkogel (Schinder) in den Bayerischen Voralpen